Il doppio  dell'Internazionali di Tennis dell'Umbria 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Santiago Giraldo e Cristian Rodríguez hanno battuto in finale Andrea Arnaboldi e Gianluca Naso 4–6, 7–6(7–2), [10–3].

Teste di serie

  Renzo Olivo /  Dane Propoggia (quarti di finale)
  Alessandro Motti /  Matteo Volante (quarti di finale)

  Ruben Gonzales /  Chris Letcher (primo turno)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2013
ATP Challenger Tour 2013